Ка́невский район:
 Каневский район — район в Черкасской области Украины.
 Каневский район — прежнее название, которое носил Каневско́й район Краснодарского края России до 2009 года.